Der Gangwon FC ist ein Fußballfranchise aus Gangwon-do, Südkorea. Aktuell spielt das Franchise in der K League Classic, der höchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte 
Das Franchise wurde am 18. Dezember 2008 gegründet und 2009 als 15. Mannschaft in die K-League aufgenommen.

2010 erreichte sie mit einem 12. Platz ihr bisher bestes Ergebnis.

Seit 2012 kann man aus der K-League absteigen, sie heißt deshalb seit 2013 K League Classic. 2012 schaffte die Mannschaft als 14. den Klassenerhalt. 2013 erreichte sie den drittletzten Platz (12. bei 14 Mannschaften) und stieg nach zwei Relegationsspielen gegen den Sangju Sangmu FC in die K League Challenge ab.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Chuncheon-Songam-Leports-Town-Stadion in Chuncheon aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen.

Koordinaten:

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Trainerchronik 
Stand: Juni 2020

Weblinks 
 Offizielle Website
 Gangwon FC in der Datenbank von transfermarkt.de
 Gangwon FC in der Datenbank von soccerway.com
 Gangwon FC in der Datenbank von weltfussball.com

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Gangwon-do)